

Campinas est une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Campinas do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí ;
 Campinas do Sul est une municipalité de l'État  du Rio Grande do Sul.

Le Campinas est un ancien cargo transformé en transport d'hydravions, en service dans la Marine nationale française durant la Première Guerre mondiale.

Voir aussi

 Campina.

Homonymie de toponyme